Zamuner ist der Familienname folgender Personen:
 Pio Zamuner (1935–2012), italienisch-brasilianischer Filmschaffender
 Rob Zamuner (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler